Ла Парота има више значења:

 Ла Парота (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Парота, Рафаел Контрерас (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Парота (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Парота (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Парота, Лос Ринкон (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Парота (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Парота, Антонио Фигероа (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Парота (Куезала дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Парота (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Парота (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Парота (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Парота (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Парота (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Парота (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Парота (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Парота (Тепекоакуилко де Трухано), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Парота (Тлапевала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Парота (Сочистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Парота (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Парота (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Парота (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Парота, Наранхитос (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Парота (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Парота (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Парота (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Парота (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Парота (Сајула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Парота (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Парота (Толиман), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Парота, Лома де Сан Антонио (Толиман), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Парота, Ла Парота Тепевахес (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Парота, Ранчо лас Паротас (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Парота (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Парота (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Парота (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Парота (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Парота (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Парота (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Парота, Лас Паротас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Парота (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Парота (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Парота (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Парота (Хуарез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Парота (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Парота (Нуево Уречо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Парота (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Парота (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Парота (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Парота (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Парота (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Парота (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Парота (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Парота (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Парота (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Парота (Месонес Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Парота (Сан Агустин Чајуко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Парота (Сан Педро Хикајан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Парота (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Парота (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику